Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Azalea d'après Azalea :
 le , un Sloop-of-war de la classe Azalea, lancé en 1915 et vendu en 1923 ;
 le , une Corvette de la Classe Flower, lancée en 1940 et vendue en 1946. 

Azalea